Lomnica může znamenat:

 Lomnica (přítok Dněstru) — řeka na Ukrajině
 Lomnica (přítok Bílé Oravy) — potok na horní Oravě
 Lomnica (přítok Ťoplé) — potok na Zemplíně
 Lomnica (Vranov nad Topľou) — místní část města Vranov nad Topľou
 Lomnica (Liešťany) — místní část obce Liešťany

Související články 
 Lomnice
 Łomnica
 Tatranská Lomnica
 Veľká Lomnica